

Toponyme 
 Tallard, commune française des Hautes-Alpes
 La communauté de communes de Tallard-Barcillonnette.

Personnalités 
 Camille d’Hostun, duc de Tallard (1652-1728), maréchal de France.
 Bernardin de Clermont (1440-1522), seigneur de Tallard
 Liste des seigneurs de Tallard

Autres 
 L'aérodrome de Gap-Tallard
 L'Hôtel de Tallard à Paris.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme